Chilonide, figlia di Leotichida, moglie di Cleonimo, amante di Acrotato e madre di Areo II e di Leonida II.
Chilonide, figlia di Leonida II e moglie di Cleombroto II, re di Sparta dal 272 al 271 a.C.